Stati Uniti d'America
 Smithville – città della Contea di Lawrence, Arkansas
 Smithville – città della Contea di Lee, Georgia
 Smithville – città della Contea di Monroe, Mississippi
 Smithville – città della Contea di Clay, Missouri
 Smithville – CDP della Contea di Atlantic, New Jersey
 Smithville – città della Contea di Chenango, New York
 Smithville – villaggio della Contea di Wayne, Ohio
 Smithville – capoluogo della Contea di DeKalb, Tennessee
 Smithville – città della Contea di Bastrop, Texas
 Smitjville – città della Contea di Dougherty, Georgia
 Smithville – città della Carolina del Nord fondata come Smithville e ribattezza Southport nel 1882